P132 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 132, een papyrushandschrift van het Nieuwe Testament